Ставангер () — международный шахматный турнир, который проводится ежегодно с 2013 года в норвежском городе Ставангере.

В 2015 году турнир являлся одним из этапов шахматной серии турниров Grand Chess Tour.

Регламент 
 Кол-во участников: 10 приглашённых гроссмейстеров.
 Формат турнира: Однораундовый круговой турнир, состоящий из 9 туров.
 Жеребьёвка: Перед основным турниром проводится блиц-турнир для распределения стартовых мест в таблице.

Турниры

Ссылки 
 Официальная сайт

 
Шахматные турниры в Норвегии
Шахматы в Норвегии